Бисерово — топоним:

 Бисерово — озеро в Московской области

Населённые пункты
 Бисерово — село в Ногинском районе Московской области
 Бисерово — село в Раменском районе Московской области
 Бисерово — деревня в Раменском районе Московской области
 Бисерово — село в Афанасьевском районе Кировской области
 Бисерово — деревня в Даниловском районе Ярославской области
 Бисерово — деревня в Ярославском районе Ярославской области

См. также 
 Бисерова — деревня в Катайском районе Курганской области.
 Бисеров